Le  championnat d'Europe de volley-ball féminin a eu lieu à Prague, en Tchécoslovaquie, du 30 août au 11 septembre 1958.

Équipes présentes

Tour préliminaire

Composition des groupes

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Phase finale

Classement 9-12

Classement 1-8

Classement final

Liens externes 
  Résultats sur le site de la CEV
  Résultats sur un site perso

1958
Volley-ball féminin
Volley-ball féminin 1958
Europe féminin 1958
Europe féminin
Sport en Tchécoslovaquie en 1958
Août 1958
Sport en septembre 1958